Мафусаїл — у Біблії (старий Заповіт), один із патріархів, прабатьків людства (Буття, 5:21—27), син Еноха та дід Ноя;

 Мафусаїл (сосна) — одне з найдавніших дерев на Землі.